Aubigny (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Aubigny (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Aubigny (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Aubigny (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Aubigny (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes